Дюнан — фамилия.

Известные носители:
 Дюнан, Анри (, 1877—1942) — швейцарский предприниматель и общественный деятель, основатель Международного движения Красного Креста.
 Дюнан, Жан (; 1828—1910) — швейцарский скульптор и дизайнер.
 Дюнан, Мари-Жюльен (1841—1915) — католический прелат, епископ.
 Дюнан, Морис (; 1898—1987) — французский археолог, специалист по истории древнего Ближнего Востока.